Neuried ist der Name verschiedener Orte:

 Neuried (Baden), Gemeinde im Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Neuried (bei München), Gemeinde im Landkreis München, Bayern

 Neuried (Alling), Ortsteil der Gemeinde Alling, Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern
 Neuried (Antdorf), Ortsteil der Gemeinde Antdorf, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Neuried (Markt Indersdorf), Ortsteil des Marktes Markt Indersdorf, Landkreis Dachau, Bayern
 Neuried (Regenstauf), Ortsteil des Marktes Regenstauf, Landkreis Regensburg, Bayern
 Neuried (Rott am Inn), Ortsteil der Gemeinde Rott am Inn, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Neuried (Schwandorf), Ortsteil der Stadt Schwandorf, Landkreis Schwandorf, Bayern

 Neuried (Gemeinde Söchau), Ortsteil von Söchau, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark

Siehe auch:
 Neuenried